Кратер Иоффе () — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь российского и советского физика Абрама Фёдоровича Иоффе (1880 — 1960) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пашен на западе; кратер Эванс на северо-западе; кратер Фридман примыкающий к северо-восточной части кратера Иоффе; кратер Узо на юго-востоке; кратер Белопольский на юге и кратер Стрёмгрен на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 84 км, глубина 2,8 км.

Кратер Иоффе имеет полигональную форму с небольшой впадиной в юго-западной части, умеренно разрушен. Вал четко очерчен, наибольшей высоты достигает на северо-востоке в районе примыкания вала кратера Фридман, внутренний склон вала террасовидной структуры, в северо-восточной части отмечен приметным крупным кратером. Высота вала над окружающей местностью достигает 1400 м , объем кратера составляет 7 000 км3. Дно чаши ровное, имеется небольшой центральный пик.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны